Schweng ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Schweng (* 1965), österreichische Juristin, Repräsentantin der WKÖ beim Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EESC) Brüssel und Präsidentin der SOC am EESC
 Manfred Schweng (* 1966), österreichischer Komponist und  Musiker

Schweng steht für:
 Schweng, Kurzname von Geschwenda in Thüringen

Siehe auch:
 Schwenge, Wüstung in Thüringen